Fidelitas – azienda italiana di servizi di sicurezza
Fidelitas – nave mercantile italiana